

Geografia
 Alfano – comune in provincia di Salerno (Campania)

Persone
Nome
 Alfano – arcivescovo di Benevento 
 Alfano II – arcivescovo di Benevento
 Alfano di Camerota – arcivescovo di Capua
 Alfano di Salerno – arcivescovo di Salerno e medico della Scuola medica salernitana
Cognome
 Andrea Alfano – pittore e poeta italiano.
 Angelino Alfano – politico italiano
 Beppe Alfano – giornalista italiano, ucciso dalla mafia
 Ciro Alfano – politico italiano
 Francesca Alfano Miglietti – critica d'arte, scrittrice e saggista italiana.
 Francesco Alfano – arcivescovo cattolico italiano
 Franco Alfano – compositore italiano
 Gennaro Alfano – politico italiano
 Gioacchino Alfano – politico italiano
 Giovanni Battista Alfano – presbitero e scienziato italiano
 Luigi Alfano – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore
 Michelangelo Alfano – criminale italiano, appartenente a Cosa nostra
 Sonia Alfano – politica italiana